Това е списък на страните по големина на пътната мрежа. Информацията се базира на изданието на ЦРУ „World Factbook“ от 2008

Включени са и няколко зависими територии.

Данните в таблицата са приблизителни и имат само информативна цел. Информацията е динамична и зависи от множество фактори, затова и използването и сравняването на данните трябва да се прави внимателно.

Източници